In informatica con il termine office (ufficio, in inglese) si indicano le suite di software di produttività personale che contengono nel nome la parola office.

 Microsoft Office, prodotta da Microsoft
 StarOffice, commercializzata da Sun Microsystems
 Go OpenOffice, suite open source della Novell derivata da OpenOffice.org ed ora confluita in LibreOffice
 LibreOffice, suite open source derivata da OpenOffice.org
 OpenOffice.org, suite open source derivata da StarOffice
 NeoOffice, suite open source derivata da OpenOffice.org destinata alla piattaforma Macintosh Apple
 GNOME Office, suite open source integrata nell'ambiente GNOME
 KOffice, suite open source integrata nell'ambiente KDE, ora multipiattaforma e rinominata Calligra Suite
 Ashampoo Office, altra suite alternativa della Ashampoo (commerciale)
 WordPerfect Office, altra suite alternativa della Corel Corporation (commerciale)

Spesso il termine Office è usato per indicare Microsoft Office (la prima ad utilizzare la parola office nel nome), che è considerata la suite di software di produttività personale per antonomasia.

Altre suite di software di produttività personale, che non hanno nel nome la parola office, sono:

 Google Workspace (anche nella versione per uso domestico), prodotta da Google
 Lotus SmartSuite, prodotta da Lotus Software (attualmente controllata da IBM)
 iWork, suite prodotta da Apple

Altro 
 Office  – film del 2015 diretto da Hong Won-Chan